16-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги проходил с 21 июля 2006 года по 21 июня 2007 года. Победителем турнира стала команда «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка).

Участники

Примечания 
 Команда «Газовик-Скала» уступила своё место в первой лиге вновь созданной команде ФК «Львов».
 Команда «Шахтёр-2» снялась с соревнований до их начала с целью участия в организованном турнире дублёров и тем самым сохранила место в первой лиге для «Спартака» Сумы.
 Команда «ИгроСервис» в первом круге выступала под названием «Динамо-ИгроСервис».

Итоговая таблица

Примечания 
 С команды «Борисфен» снято шесть (6) очков по решению Бюро ПФЛ Украины от 6 февраля 2007.
 С команды «Подолье» снято двенадцать (12) очков по решению КДК ФФУ от 25 мая 2007 Бюро ПФЛ Украины от 5 июня 2007 и Апелляционного комитета ФФУ от 22 июня 2007.
 16 мая 2007 года Бюро ПФЛ исключило из числа участников первой лиги ФК «Борисфен» с присуждением ему в оставшихся матчах сезона 2006/2007 технических поражений.
 Команда «Спартак» Сумы покинула турнир после первого круга, результаты матчей с её участием аннулированы. Результаты её выступлений — игры: 1-0-18, мячи: 4-49.
 В матче «Александрия» — «Спартак» И-Ф, команде «Спартак» И-Ф присуждено техническое поражение.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 17 Чемпионат Украины по футболу. On-line трансляции матчей тура
 Первая лига 2006—2007 тур за туром
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2006/2007
Украина